Hayfield (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Hayfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Hayfield – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Hayfield (ang. Hayfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Hayfield (ang. Hayfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford